L'expression Madame Veto peut faire référence à :
 surnom péjoratif donnée à la reine Marie-Antoinette d'Autriche
 début de la chanson La Carmagnole